Haliburton ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Haliburton (Ontario), Stadt in Ontario, Kanada
 Haliburton County, County in Ontario, Kanada

Haliburton ist der Familienname folgender Personen:
 George Haliburton, 3. Lord Haliburton of Dirleton († um 1490), schottischer Adliger
 James Haliburton, 4. Lord Haliburton of Dirleton († um 1504), schottischer Adliger
 Janet Haliburton, 6. Lady Haliburton of Dirleton († um 1560), schottische Adlige
 John Haliburton, 1. Lord Haliburton of Dirleton († um 1453), schottischer Adliger
 Patrick Haliburton, 2. Lord Haliburton of Dirleton († um 1459), schottischer Adliger
 Patrick Haliburton, 5. Lord Haliburton of Dirleton († um 1506), schottischer Adliger
 Thomas Chandler Haliburton (1796–1865), kanadischer Schriftsteller
 Tyrese Haliburton (* 2000), US-amerikanischer Basketballspieler
 Walter Haliburton (Treasurer of Scotland) († 1447), schottischer Adliger

Siehe auch:
 Halliburton, texanischer Öl-Dienstleister
 Halyburton